Heptalitha är ett släkte av fjärilar. Heptalitha ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Heptalitha

en:Heptalitha